Этринген (Айфель) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Этринген (Вертах) — коммуна в Германии, в земле Бавария.